Great Wall Wingle 7 — пикап Great Wall Motors выпускаемый с 2018 года, флагманская модель до 2019 года когда была смещена Great Wall Pao.

Описание 
Доступен в восьми вариантах: с одноместной и двухместной кабиной, обычным или удлинённым грузовым отсеком, с двигателями:
 2.0-литровый турбодизель 4D20D мощностью 143 л. с.; крутящий момент 315 Нм, с 6-ступенчатой МКПП марки Zomax
 2.4-литровый бензиновый (лицензионный Mitsubishi) мощностью 150 л. с., с 5-ступенчатой МКПП марки Aisin

Привод — полный, с жёстким подключением передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Размер грузовой платформы: 1680 х 1460 × 480 мм, грузоподъемность — 975 кг.

На домашнем рынке стоимость составляет от 95.800 до 117.800 юаней.

На внутреннем рынке Китая модель продается с ноября 2018 года.

В России 
В России с ноября 2020 года, только в одной комплектации: удлиненный пикап (5395 мм) с двухрядной кабиной в исполнении Comfort, дизельный, на «механике», стоимость 1 749 000 рублей, на 2021 год цена составила 1 949 000 рублей.

Машины поставляют напрямую из Китая, дистрибуцией занимается дочерняя Great Wall компания «Хавейл Мотор Рус», производящая модели Haval на автозаводе в Туле, но на нём модель не производится, при этом продажи идут через дилерские центр Haval в России, где также осуществляется техническое обслуживание.

Официально модель зарегистрирована по категории N1G, то есть как бортовой грузовик повышенной проходимости.

Статистика продаж: 113 единиц в 2020 году, 964 единиц в 2021 году.

Примечания

Ссылки 
 Great Wall возвращается в Россию с пикапом Wingle 7 // Авторевю, 8 октября 2020
 Great Wall Wingle 7: первые впечатления и видеообзор // Китайские автомобили, 21 октября 2020
 3 приятных факта о Great Wall Wingle 7 (и 2 не очень) // За рулём, 22 октября 2020
 В России начались продажи пикапов Great Wall Wingle 7 // Авторевю, 2 ноября 2020
 Китайский пикап GWM Wingle 7: три плюса и столько же минусов // За рулём, 21 декабря 2020
 Пикап GWM Wingle 7 — в левый ряд лучше не соваться // За рулём, 2021
 Проехал на пикапе GWM Wingle 7. Зачем китайцы так делают? // 5колесо, 8 января 2021
 Чем пикап Great Wall лучше Toyota Hilux. Наш тест-драйв Wingle 7 // Китайские автомобили, 22 августа 2021
 Great Wall Wingle 7 как альтернатива ульяновскому Пикапу // Авторевю, № 11, 2021
 GWM Wingle 7 // Официальный сайт «Хавейл Мотор Рус»

Пикапы КНР
Автомобили Great Wall